Борстел може бити:

 Борстел (Округ Дипхолц), општина у округу Diepholz, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Борстел (Холштајн), општина у округу Зегеберг, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.